Винифред Макнейр (; урожденная Винифред Маргарет Слокок (), 9 августа 1877 — 28 марта 1954) ― теннисистка из Великобритании. Прежде всего известна тем, что она завоевала золотую медаль в женском парном разряде (совместно Кэтлин Маккейн) на Олимпийских играх 1920 года в Антверпене, Бельгия. Также между 1906 и 1925 годами Макнейр участвовала в 15 чемпионатах Уимблдонского турнира. Лучшим её выступлением на Уимблдоне было соревнование 1913 года, когда она вышла в финал открытого чемпионата и выиграла титул чемпиона в парном разряде совместно с Дорой Бутби.

В 1908 году Винифред вышла замуж за Родерика Макнейра, который также был теннисистом.

Финалы Большого Шлема

Одиночный зачёт

Парный зачёт

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в 1877 году
Умершие в 1954 году
Теннисисты Великобритании
Чемпионы летних Олимпийских игр 1920 года
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1920 года
Олимпийские чемпионы по теннису
Победители Уимблдонского турнира в женском парном разряде